Гран-при США 1960 года (официально III United States Grand Prix) — автогонка, прошедшая 20 ноября 1960 года на трассе Riverside International Raceway, Риверсайд, Калифорния. Она стала десятой гонкой сезона 1960. Гонку выиграл англичанин Стирлинг Мосс.

Гонка 

|}

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 
 
 Dennis Shattuck (February, 1961). "Grand Prix of the U.S.". Road & Track, 78-81.
 

Гран-при США